«Неприятности случаются» () — англо-австралийская комедийная драма 2009 года, снятая режиссёром Эндрю Ланкастером. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2008 году. 23 апреля 2009 года фильм был показан на Кинофестивале Трайбека, а в июне на Международном кинофестивале в Сиднее. Позднее, в октябре, он был показан на Кинофестивале в Филадельфии, фестивале Cinéma des Antipodes и Кинофестивале в Ситжесе.

Сюжет 
После ужасной семейной трагедии 15-летний Билли Конвей стал фактически настоящим связующим звеном между своей саркастичной матерью, отрешённым братом и отцом-стоиком. Билли тревожит такая ситуация, а когда он начинает действовать, все изменяется для него и его семьи. Неприятности случаются чаще, чем это могло бы быть, сопровождая его и его окружение на каждом шагу…

В ролях 
 Джина Дэвис — Глория Конвей
 Харрисон Гилбертсон — Билли Конвей
 Гарри Кук — Ларри Конвей
 Джоэль Тобек — Рэй Конвей
 Айви Латимер — Линда Конвей
 Себастьян Грегори — Дуг Пост
 Сара Вудс — Дотти Пост
 Эрик Томсон — Боб
 Ребекка Мэсси — Луиза
 Морган Гриффин — Катрина Пост
 Трой Плэнет — Тани Пост
 Вива Бьянка — Бекки

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 60 % на основе 10 рецензий со средним баллом 5,5 из 10. Рассел Эдвардс из Variety написал: «Неудачи в стиле Джона Ирвинга и вымученная ирония не в состоянии поддерживать драматизм или последовательность».

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии Австралии
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2009 года
Фильмы на английском языке
Чёрные комедии
Фильмы-драмы Австралии
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Австралии 2009 года